Wacłau Łastouski (Wacław Łastowski, 1883-1938) – białoruski działacz społeczny i narodowy, publicysta, premier rządu Białoruskiej Republiki Ludowej
 Wacław Łastowski (1880-1954) – uczony polski, specjalista szczegółowej uprawy roślin, profesor uniwersytetów w Wilnie i Poznaniu